Golda, Golde:
 , născută: Golda Malka Aufen (1907, Chrzanów  1975, Zürich), poetă.
 Olga (Golda) Bancic (1912, Chișinău1944, Stuttgart), luptătoare antifascistă, eroină a Rezistenței franceze.
 , născută: Golda Rokhel Lishanski (1886, Malîn, Ucraina  1979) (în ebraică רחל ינאית בן צבי).
  (1886, Red Cloud  1960, Los Angeles), actriță americană.
 Golda Meir, născută Mabovici (1898  1978, Ierusalim), prim-ministru al statului Israelului.
 O femeie numită Golda (), un film de televiziune american lansat în 1982
 Nume de familie
  (1955, Sokolniki), atlet polonez.

Note 

Prenume feminine